Гестел () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гестел, Лео (1881—1941) — нидерландский живописец.
 Гестел, Петер ван (1937—2019) — голландский детский писатель.